Con il termine di museo delle navi vichinghe ci si può riferire:
al museo delle navi vichinghe di Oslo, in Norvegia
al museo delle navi vichinghe di Roskilde, in Danimarca